Ferrissia hendersoni är en snäckart som först beskrevs av Walker 1908.  Ferrissia hendersoni ingår i släktet Ferrissia och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
hendersoni